020, het netnummer van de regio Amsterdam
020, het netnummer van de regio Groot-Londen